Галліполі — місто в Італії.
 Галліполі — півострів у європейській частині Туреччини.

 Галліполі (фільм, 1981)
 Галліполі (фільм, 2005)